Мужи — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Мужи — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Мужи — посёлок в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Другое 
 Мужи — устаревшее название группы населения на Руси.

Примечания